Метония може да се отнася до:

 Метония – фигура от древногръцката митология
 Метония – спътник на Сатурн